Die Admiralstraße in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine, ist mit einigen Kulturdenkmälern ausgestattet:

Geschichte 

Die nach dem Admiral Nikolai Semjonowitsch Mordwinow benannte Straße war im ersten Jahrhundert ihres Bestehens die Hauptstraße. Sie ist eine historische Straße von Mykolajiw, die den Bereich des alten Bahnhofs mit der „großen Meerstraße“ verbindet.

Kulturdenkmäler 
 Haus Nr. 4 ist ein Kulturdenkmal mit der Nr. 48-101-0103. Es wurde von 1790 bis 1793 nach dem Entwurf des Architekten Pyotr Neyelov für den Admiral Nikolai Semjonowitsch Mordwinow erbaut. 1834 wurde das Gebäude auf Wunsch des Admirals Alexis Greigh vom englischen Architekten Charles Ackroyd umgebaut.
 An der Straße steht das Drama.Theater. Der Theaterbau wurde 1881 nach dem Entwurf des Architekten Teofil Brusnitsky auf dem Gelände des Golden Anchor Hotels errichtet.
 Dort befinden sich das Rathaus sowie die Erlöserkirche (Mykolajiw).

Weblinks

Einzelnachweise 

Mykolajiw
Verkehrsbauwerk in der Oblast Mykolajiw
Straße in der Ukraine
Straße in Europa